Cuthbertson est un patronyme anglophone, dérivé du prénom Cuthbert, notamment porté par :

 Adam Cuthbertson (né en 1985), un joueur australien de rugby à XIII ;
 Allan Cuthbertson (1920–1988), un acteur britannique ;
 Bill Cuthbertson (né en 1949), un joueur de rugby à XV ;
 Iain Cuthbertson (1930–2009), un acteur, directeur de théâtre et metteur en scène écossais ;
 William Cuthbertson (1902–1963), un boxeur écossais.

Notes et références 

Patronyme anglais